Az I Belong to You több dal címe is:

 I Belong to You, Toni Braxton dala
 I Belong to You, Whitney Houston dala
 I Belong to You (Il ritmo della passione), Anastacia és Eros Ramazzotti dala